Капацитивност се може односити на:

 Електрична капацитивност тј. капацититет кондензатора који се дефинише као однос наелектрисања и напона на кондензатору.
 Топлотна капацитивност која се дефинише као однос предате количине топлотне енергије неком објекту и повећању његове температуре.
 Кранијални капацитет, тј. мера запремине унутрашњости лобањске чахуре код кичмењака са лобањом.